Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Amalrik – radziecki pisarz
 Leonid Amalrik – radziecki reżyser filmów animowanych
 Mathieu Amalric – francuski aktor i reżyser filmowy
 Amalryk z Bène – francuski filozof i teolog
 Arnald Amalryk – legat papieski